Демонополизация — комплекс экономических и законодательных мер государства по ограничению деятельности монополий, созданию конкурентной среды на внутреннем рынке. Демонополизация — категория рыночной экономики, где осуществляется либерализация рынков, поощряется деятельность конкурентоспособных субъектов хозяйствования. Во всех странах мира в целях защиты малого и среднего бизнеса приняты антитрестовские, антимонопольные законы. Они направлены не против крупных корпораций как таковых, поскольку размер сам по себе не даёт оснований трактовать её (корпорацию) как монополию, а против злоупотреблений своим положением на рынке, что может подорвать совершенную конкуренцию и тем самым ослабить национальную экономику.

Экономическая политика
Экономические термины
Монополия